El término teoría de la imputación puede referirse, en esta enciclopedia:

En la economía
 a la teoría de Wieser o teoría de la imputación o teoría del valor de los factores, de Friedrich von Wieser, o

En el Derecho
 a la teoría de la imputación de la responsabilidad.